Il Kisei 1991 è stata la 15ª edizione del torneo goistico giapponese Kisei.

Tabellone

Finale degli sfidanti

Finale

Kisei